

Astronomia
Proxima Centauri – stella del sistema stellare di Alfa Centauri

Cinema
Próxima – film del 2007 diretto da Carlos Atanes
Proxima – film del 2019 diretto da Alice Winocour
Proxima – società italiana che cura gli effetti speciali per il cinema

Musica
Proxima – gruppo musicale italiano
Proxima – album del 1990 del gruppo omonimo
Proxima – album del 2010 di Anna Oxa